Имплемента́ция (, реализация):
 Правовая имплементация — фактическая реализация международных обязательств на внутригосударственном уровне
 Имплементация (программирование) — программная или аппаратная реализация какого-либо протокола, алгоритма, технологии